Une bassine ou retenue de substitution, dont les plus imposantes sont connues sous le nom de mégabassine est un ouvrage de stockage agricole de l'eau qui est rempli durant l'hiver en pompant dans l'eau des nappes phréatiques.

Caractéristiques 
Une réserve de substitution (plus connue sous le terme de bassine) est un ouvrage de stockage agricole de l'eau qui est rempli durant l'hiver (1er novembre au 31 mars) en prélevant dans les cours d’eau ou dans les nappes phréatiques superficielles afin de diminuer la quantité d’eau prélevée dans ces mêmes nappes/cours d’eau en été, elle ne permet pas de stockage supplémentaire. Le prélèvement en automne/hiver est mis en réserve et se substitue au prélèvement du printemps/été, d’où le nom initial de réserve de substitution. Bassine est le terme utilisé dans le langage courant. Mégabassines est le terme utilisé par les opposants au projet, en particulier pour les ouvrages collectifs qui sont de facto de plus grande capacité que les ouvrages individuels. De taille variable, la réserve est généralement partiellement creusée dans le sol, surélevée par la création d’une digue de plusieurs mètres de hauteur et étanchéifiée par une membrane imperméable. Ceci la différencie de la retenue collinaire qui est remplie par les eaux de surface, de ruissellement, sur un terrain généralement en pente.

Dispositions administratives 
En France, face aux canicules et sécheresses de plus en plus fréquentes, les bassines sont encouragées par la FNSEA et le ministère de l'Agriculture, subventionnées jusqu'à 70 % par les agences de bassin, certains départements, certaines régions (après étude d'incidence sur l'eau au titre de la loi sur l'eau).

Dans le cadre du projet de construction dans les Deux-Sèvres une enquête publique s’est déroulée en 2016-2017. Le projet a été autorisé par arrêté inter-préfectoral le 23 octobre 2017 pour la construction et l’exploitation de 19 réserves de substitutions sur le bassin Sèvre-Niortaise Marais Poitevin (SNMP). Suite au recours déposé par 11 associations environnementales en février 2018, une médiation menée par la préfecture des Deux-Sèvres entre mai et novembre 2018 a réuni l’ensemble des acteurs du territoire et permis l’obtention d’un consensus pour le projet. C’est la naissance du protocole d’accord pour une agriculture durable sur le bassin Sèvres-Niortais Mignon . 

Ce protocole d’accord prévoit une réduction du volume de projet de 16,4 Mm³ à 12,7 Mm³ notamment avec l’abandon de 3 réserves et la diminution de volume de certaines. Il inclut aussi des engagements de transition agroécologique, aussi bien au niveau des exploitations que des acteurs économiques tels que les coopératives agricoles et négoces. Ce protocole d‘accord est traduit dans un contrat territorial de gestion quantitative Sèvre Niortaise Mignon (CTGQ SNMi) signé en 2019 qui contractualise par ailleurs la mise en place des engagements de changement de pratiques agricoles et structure les commissions évaluatives de ces engagements. Les modifications étant non substantielles, un arrêté préfectoral portant prescription complémentaire à l’arrêté initial est signé le 20 juillet 2020, autorisant la construction et l’exploitation de 16 réserves sur le bassin SNMP.

Décisions judiciaires sur les bassines 
En mai 2021, suite à la décision du tribunal administratif de Poitiers demandant la révision de la volumétrie de 9 des réserves du programme, un nouveau porté à connaissance est déposé auprès des services de l’Etat en décembre 2021. Il fait l’objet d’un second arrêté inter-préfectoral portant prescription complémentaires, faisant passer le projet de 12,7 à 11,9 Mm³. Cet arrêté ainsi que les autres ont été transmis au tribunal administratif de Poitiers. A ce jour, 7 des réserves du programme porté par la Coopérative de l’Eau sont autorisées dans les Deux-Sèvres, une réserve est construite et une est actuellement en construction.

En , la cour d'appel de Bordeaux déclare illégales cinq bassines de Charente-Maritime, dont trois réalisées sur le territoire de la commune de Cram-Chaban, une à La Laigne et une autre à La Grève-sur-Mignon, près du Marais poitevin, après  de procédure judiciaire. Le jugement s'appuie sur le fait qu'il était impossible de fixer une limite aux volumes prélevés, les agriculteurs irrigants n'étant pas parvenus à expliquer leur impact sur les nappes phréatiques et les rivières. Le tribunal note l'absence d’informations sur les effets des prélèvements hivernaux sur la nappe ; références historiques des prélèvements obsolètes ; absence de sources des chiffres transmis.

Le 21 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux confirme également l'annulation de l’autorisation du projet de retenues de substitution sur six communes de Charante-Maritime (Anais, Benon, Le Gué-d'Alleré, Saint-Médard-d'Aunis, Saint-Sauveur-d'Aunis et Saint-Xandre. Les 13 cultivateurs céréaliers auraient pu prélever 1,6 million de mètres cubes d’eau, une estimation de consommation jugée incohérente vis-à-vis des mesures imposées par le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Réactions et argumentaires concernant les projets de mégabassines 

Plusieurs groupes d'opposition sont créés et des manifestations sont organisées là où de tels projets sont proposés et des scientifiques et ONG proposent des alternatives basées sur la restauration des sols et du bocage, l'utilisation de races animales et de variétés végétales nécessitant moins d'eau et plus résilientes face aux épisodes secs. Ces manifestations ont eu lieu depuis 2021 principalement dans les Deux-Sèvres (Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard et Sainte-Soline). Elles peuvent parfois donner lieu à des violences.

Pour Florence Habets, hydrogéologue (CNRS) et Magali Reghezza, géographe et membre du Haut Conseil pour le climat, les bassines ne sont probablement pas une réponse adaptée aux sécheresses à répétition que nous allons vivre dans les années à venir. Des utilisations sont possibles, « mais il faut bien se rendre compte que leur efficacité lors des sécheresses sévères ne sera effective que si leur eau est réellement disponible, c’est-à-dire, si on ne l’a pas utilisée avant. Ce qui demande à nouveau de revoir les usages qui sont faits de l’eau dans les territoires ». Selon elles, ces solutions traitent les symptômes (pénurie d’eau) au lieu de s’attaquer à l’origine du problème, le déséquilibre entre les besoins et la disponibilité de la ressource.

Ces méga-bassines sont souvent perçues comme la privatisation voir l'accaparement, d'un bien commun par une minorité d'acteurs .

Selon l’analyse faite sur les volumes prélevés pour l’irrigation entre 2015 et ceux prévus après construction des réserves, le projet permettra de réduire de 60 % les volumes prélevés en été. Le suivi des surfaces en maïs irrigué montre qu’elles ont été divisées par deux depuis 10 ans et par presque trois depuis 20 ans. L’irrigation est un moteur de l’agriculture biologique, en particulier pour le maraîchage. En 2020, il y a moitié moins d’irrigants ayant des gros volumes (plus de 100 000 m³) qu’en 2011. Et il y a 2 fois plus d’irrigants avec des petits volumes. Enfin, la répartition de l’irrigation dans les Deux Sèvres est à prendre en considération, dans la zone du projet, de nombreuses communes ont plus de 50 % des exploitants agricoles qui sont irrigants, les réserves ne touchent pas une minorité d’agriculteurs dans cette zone, elles répondent au type de sols présents dans le Sud des Deux-Sèvres.

Le Contrat Territorial de Gestion Quantitative qui gère la mise en œuvre des réserves est conçu comme moteur de changement des pratiques agricoles. Les enjeux environnementaux ont été définis conjointement avec les associations et sont téléchargeables. Les irrigants doivent être organisés de manière collective pour bénéficier de l’accès à l’eau et leur accès à l’eau est géré par l’Etablissement Publique du Marais Poitevin (EPMP)  . Chaque irrigant doit mettre en œuvre des actions de transition agroécologiques  pour lesquels ils signent un engagement. Ces engagements sont accessibles au public sur le site de l’observatoire des pratiques agricoles.

Réaction du gouvernement Macron aux manifestations 
Des moyens exceptionnels ont été mis en œuvre pour traquer les manifestants de Cram-Chaban. Géolocalisés en temps réel, leurs relevés d’imposition, de CAF ou d’assurance maladie disséqués, leurs factures téléphoniques analysées dans le moindre détail, leur entourage identifié ; une femme suivie et photographiée par des gendarmes alors que son portable ne la situait pas sur les lieux des faits.

Impact environnemental 

Pour les détracteurs des bassines, ces retenues de substitution sont à long terme contre-productives (une grande quantité d'eau y est perdue par évaporation) et elles ont un impact négatif sur les écosystèmes environnants, au profit d'une agriculture intensive, irriguée et généralement de type monoculture. De plus, la perte d'eau en quantité par évaporation se double d'une perte en qualité, car l'eau stagnante de la retenue voit sa température s'élever, ce qui favorise l'eutrophisation. Le fonctionnement des infrastructures hydrauliques se traduit également par une hausse de la consommation d’énergie électrique.

Les chiffres collectés lors de l’exploitation des réserves de Vendée ou de celles des Deux-Sèvres montrent une évaporation de 3 à 7 %. Cette évaporation est calculée en mesurant la différence entre le volume d’eau prélevé pour remplir la réserve et celui utilisé pour l’irrigation. Le volume des pluies qui tombe dans la réserve compense en grande partie cette évaporation. 

La sécurité d’accès à l’eau qu’apporte les réserves permet la production de légumes pour une consommation locale et aussi des cultures qui ne seraient pas possible autrement, cultures dites “sous-contrat”. Ces cultures comportent par exemple la production de légumes (les haricots doivent être arrosés peu avant la récolte afin de garantir une qualité optimale) ou la production de semences qui constitue un enjeu stratégique pour la campagne agricole de l’année suivante.

Chaque évolution du projet de construction des réserves dans les Deux-Sèvres a résulté en des modélisations complémentaires afin de connaitre l’impact hydrologique. Les résultats des modélisations du BRGM montrent une remontée des nappes de 1 à 4 mètres et une augmentation de 6% en été dans le Marais Poitevin. La substitution qui vise à supprimer les prélèvements en été par des prélèvements en hiver conduit de manière directe à une augmentation de la disponibilité en eau pour l’eau potable et pour la  nature.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lac de Caussade, autre projet contesté de retenue d'eau artificielle.
 Retenue collinaire
 Stockage des eaux

Liens externes 
 
 Benoît Grimonprez, Le stockage agricole de l’eau: l’adaptation idéale au changement climatique?. Revue Juridique de l’Environnement, Société française pour le droit de l’environnement - SFDE, 2019,2019/4, pp.751.
 Deux-Sèvres, l’agriculture entre eau et pesticides Entretien avec Florence Habets, hydrogéologue, CNRS 23 septembre 2021

Vidéographie 
 

Irrigation